Rákos-patak (Duna), patak Budapesten és környékén
 Rákos-patak (Börzsöny), patak a Börzsöny hegységben
 Rákos-patak (Fertő), patak a Fertő tónál

 Rákos-patak (Kolozs), patak Tordatúrnál, az Aranyos mellékfolyója (Râul Valea Racilor)

 Rákospatak, kárpátaljai település
 Rákospatak, Dobsina város egyik külső telepe